Sturrock ist der Familienname folgender Personen:

 Jock Sturrock (1915–1997), australischer Segler
 John Sturrock (1915–1974), britischer Ruderer